Кита́йская Респу́блика:
 Китайская республика (1912—1949) — китайское государство под властью партии Гоминьдан в 1912—1949 годах.
 Китайская Республика (Тайвань) — частично признанное государство, контролирующее остров Тайвань и некоторые малые острова, куда в 1949 году переместилось гоминьдановское правительство после поражения в гражданской войне от Коммунистической партии Китая.
 Китайская республика — официальное название прояпонского марионеточного государства во главе с Ван Цзинвэем, образованного на оккупированных Японией китайских территориях и существовавшего в 1940—1945 годах.

См. также 
 Китайская Народная Республика — государство, основанное в 1949 году, контролирующее материковую часть Китая и большинство прилегающих островов